47-й чемпионат мира по санному спорту прошёл 27 — 29 января 2017 года на санно-бобслейной трассе в пригороде австрийского Инсбрука Игльсе.

Медалисты

Медальный зачёт

Спринт (мужчины)

Одноместные сани (мужчины)

Спринт (женщины)

Одноместные сани (женщины)

Спринт (двойки)

Двухместные сани

Смешанные команды

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте FIL

2017
Спорт в Австрии в 2017 году
Январь 2017 года
Международные спортивные соревнования в Инсбруке
Чемпионаты мира в 2017 году